

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Nief“ beginnt.

Nief 



Niefa 
 Niefanger, Dirk (* 1960), deutscher Literaturwissenschaftler

Niefe 
 Niefenthaler, Ernst (1894–1970), alemannischer Mundartdichter
 Niefer, Werner (1928–1993), deutscher Manager

Nieff 
 Nieffer, Carl Christian (1787–1871), deutscher Architekt und württembergischer Baubeamter